Myxosporella är ett släkte av svampar. Myxosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxosporella